Лотарь (Лиутар) III фон Вальбек () (умер ) — граф Вальбека (964 — 1003), маркграф Северной марки (985 — 1003), сын графа Вальбека Лотаря II и Матильды фон Арнебург.

Биография

Граф Вальбека 
В 964 году вместе со своим младшим братом Зигфридом наследовал после отца графство Вальбек. Владение графством было совместным, после смерти Зигфрида в 991 году ему наследовал его старший сын Генрих.

После покушения на императора Оттона I (ум. 973) в 941 году, в котором участвовал Лотарь II, его семья, видимо, не была в фаворе у императора. Но преемник Оттона I Оттон II (ум. 983) к Лотарю III благоволил. В 979 году Оттон II доверил Лотарю и его брату стеречь графа Альслебена Геро, ожидавшего суда. С помощью Оттона II Лотарь женился на Годиле, дочери гессенского графа Вернера (уп. 955) и родственнице Верденского епископа Вигфрида (ум. 983), на попечении которого находилась девушка и которого Оттон II уговорил дать разрешение на свадьбу. Вскорости, будучи всего тринадцати лет отроду, Годила родила Лотарю первенца Вернера.

Наверное, благодаря жене Лотарь приобрёл связи с Кёльном. О наличии таковых можно судить по сообщениям историка Титмара Мерзебургского, племянника Лотаря III. Титмар упоминает, что в 983 году в Кёльне находился его отец Зигфрид, брат Лотаря. В 1003 или 1004 году сам Титмар совершил паломничество в Кёльн. Смерть Лотаря также случилась рядом с Кёльном. Позднее сын Лотаря Бертольд при поддержке Кёльнского архиепископа Гериберта ввяжется в распри в районе Нижнего Рейна.

Маркграф Северной марки 
После смерти императора Оттона II, в 984 году, Лотарь III, видимо, поддержал мятеж Генриха Сварливого. Во всяком случае, он не упоминается среди князей поддержавших Оттона III. Мать Оттона III Феофано и его бабка Адельгейда, управлявшие империей вместо юного короля, предпочли договориться с мятежниками. И наверное по соглашению с ними, в 985 году или чуть позднее Лотарь получил Нордмарк, который после славянского восстания 983 года фактически был ограничен пределами Альтмарка.

После смерти брата в 991 году Лотарь постарался заполучить земли, доставшиеся Кунигунде (ум. 997), вдове Зигфрида. Но благодаря вмешательству юного императора Оттона III, затея Лотаря не удалась, и Кунигунда не потеряла наследство. Лотарь держал управление графством в своих руках — его племянники Генрих и Фридрих не шли против его воли, даже когда речь шла об их брате Титмаре. В 1002 году, когда Титмар захотел получить должность настоятеля монастыря в Вальбеке, Лотарь передал ему должность лишь за солидное вознаграждение. Лотарь продавал это место не один раз. В 992 году, когда по протекции Лотаря тогдашний настоятель фамильного монастыря Рейнберт стал , Лотарь затребовал с его преемника Дитриха (предшественника Титмара на этом посту) десять мансов за назначение.

В 993 году Лотарь III участвовал в походе под предводительством Экхарда I, маркграфа Мейсена. Поход ставил своей целью удержать  Бранденбург, после того как местный князь перешёл на сторону императора.

В 997 году Лотарь неудачно оборонял Арнебург от лютичей. После неудачи ему пришлось предстать перед императором и клятвенно заверить его в своей невиновности. Согласно Титмару, когда Лотарь приехал сменить архиепископа Магдебурга Гизелера, заведовавшего обороной, город уже горел.

Вражда с Экхардом Мейсенским 
Своего сына Вернера Лотарь думал женить на Лиутгарде, дочери Экхарда Мейсенского. Тот вначале согласился, но в 998 году разорвал помолвку. Тогда Вернер решился выкрасть Лиутгарду из Кведлинбургского аббатства. Правда, Вернеру пришлось её вернуть отцу. Свадьба состоялась только в январе 1003 года уже после гибели Экхарда. В 998 году разрыв помолвки стал тяжелым оскорблением для Лотаря, а Экхард — его личным врагом.

Эта вражда проявилась в полной мере во время междуцарствия после смерти Оттона III. Он умер 23 или 24 января 1002 года в Италии. В феврале 1002 года новость о смерти императора достигла Германии. Где-то в начале марта саксонские князья собрались на съезд в Фрозе, чтобы обсудить выборы нового короля. Одним из главных претендентов был Экхард Мейсенский, но вмешательство Лотаря III не позволило тому заручиться безусловной поддержкой — обсуждение было отложено до съезда в , а до того момента присутствующие поклялись не признавать никого королём. Таким образом избрание было прервано. Как пишет Титмар, на вопрос Экхарда, что против него имеет Лотарь, тот ответил: «А ты не замечаешь, что у тебя в телеге недостает четвертого колеса?». Возможно, это было указание на то, что Экхард не являлся близким родственником умершего императора.

Сам Лотарь определился с тем, кого он будет поддерживать — баварского герцога Генриха IV. Вместе со своим дядей по матери Рикбертом он тайно съездил в Бамберг к Генриху и предложил поддержку, поставив ряд условий. На предложение Генрих согласился. По рассказу Титмара, помощь Лотаря оказалась решающей — княжеский съезд в Верле поддержал Генриха Баварского. Съезд состоялся в середине апреля. Он закончился скандалом, когда Экхард, не присутствовавший на собрании, но приехавший в Верлу и расстроенный поддержкой, оказанной Генриху, на обеде занял стол, предназначенный для сестёр Оттона III. Возможно, это оскорбление особ королевской крови и послужило причиной его убийства — он был убит заговорщиками в  30 апреля. Источники молчат о том, имел ли Лотарь какое-либо отношение к убийству Экхарда, но это представляется возможным. Междуцарствие продолжалось до 7 июня, когда Генрих Баварский был коронован как король Германии Генрих II.

Вероятно, к этому же периоду относится нападение графа Деди фон Веттина на владения Лотаря. Замок Вольмирштедт был захвачен и сожжен. За это нападение мстил через несколько лет уже сын Лотаря Вернер.

Смерть 
Можно догадываться, что Лотарь, сыграв решающую роль в вошествии Генриха II на престол, приобрёл большое влияние на короля. Но оно продолжалось недолго. В начале января 1003 года состоялась свадьба Вернера и Лиутгарды. После свадьбы Лотарь отправился в район Кёльна, где заболел и внезапно умер, выпив «павлиний напиток» как сообщает Титмар. Это могло быть какое-то лекарство или алкогольный напиток; быть может, Лотаря отравили. Смерть наступила 25 января. Лотарь III похоронен в Кёльнском соборе, в южной части храма, как он завещал.

Брак и дети 
Дети:
 Вернер (ум. 11 ноября 1014, Аллерштедт) — граф Вальбека, маркграф Нордмарка.
 Бертольд (ум. после 1018) — граф Вальбека.
 Дитрих (ум. 30 октября после 1014) — каноник в аббатстве св. Иоанна Крестителя (Берге) возле Магдебурга, королевский капеллан с 1012.

Возможно, дочерью Лотаря была
 Бригида (ум. 29 января …) — настоятельница монастыря св. Лаврентия в Магдебурге.
Титмар называет её свой племянницей. При дословном чтении Титмара её полагают дочерью Фридриха фон Вальбек, но, возможно, Титмар имел в виду более отдалённое родство. Существует предположение, что сыном Лотаря был 
 Лотарь (погиб в битве с лютичами в 1033 под Вербеном) — граф в Харцгау.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
Первоисточники

Ссылки 
 
 

Маркграфы Северной марки
Персоналии по алфавиту
Графы Вальбека
Правители Европы X века
Правители Европы XI века
Вальбекский дом
Похороненные в Кёльне